1,3-Dichlor-4-nitrobenzol ist eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Benzolderivate.

Eigenschaften 
1,3-Dichlor-4-nitrobenzol ist ein brennbarer, schwer entzündbarer, kristalliner, gelber Feststoff mit schwach aromatischem Geruch, der sehr schwer löslich in Wasser ist.

Verwendung 
1,3-Dichlor-4-nitrobenzol wird als Zwischenprodukt zur Herstellung von anderen chemischen Verbindungen (zum Beispiel Clobazam) verwendet.

Einzelnachweise 

Nitrobenzol
Dichlorbenzol